Алекса́ндр Адриа́нов: Адрианов, Александр Александрович (1861—1918) — московский градоначальник (1908—1914).
 Адрианов, Александр Васильевич (1854—1920) — сибирский этнограф и археолог, редактор «Сибирской газеты».
 Адрианов, Александр Иванович (1858—1918) — священник Православной российской церкви, священномученик.